Кованец () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 3,77 км². Центр общины располагается на высоте 300 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 125 человек.

История 
Первое упоминание об общине датируется 1546 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края